AtSistemas es una empresa española de consultoría tecnológica. En julio de 2021, una iniciativa lanzada por atSistemas, que tiene como objetivo facilitar el acceso a contenido relacionado con el análisis de datos y Python.

Historia 
AtSistemas fue fundada en 1994, con sede en Las Rozas, Madrid, España. José Manuel Rufino es cofundador y director general de atSistemas. AtSistemas incrementó su facturación un 19,84% en el primer semestre de 2021 y ha abierto centro de desarrollo tecnológico en Uruguay. Actualmente, la empresa cuenta con más de 1.650 empleados en España, Italia y Portugal. La consultora española de tecnología atSistemas cierra 2019 con una facturación de más de 70 millones de euros, un 21% más que el 2018. En 2020 la facturación de la empresa fue de 78,5 millones de euros.

Referencias

Enlaces externos 
Sitio web

Empresas de España
Empresas fundadas en 1994
Empresas con sede en Madrid